Het seizoen 1983/84 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 3 september 1983 en eindigde op 27 mei 1984. 

KFC Germinal Ekeren won in Vierde Klasse A, KVK Tienen won in Vierde Klasse B, AS Eupen won in Vierde Klasse C en RUS Binchoise won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 3A)
 R. Dottignies Sport (rechtstreeks uit 3B)
 RFC Hannutois (rechtstreeks uit 3B)
 FC Testelt (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Heultje
 SV Mol

Brabant
 KAC Betekom
 KV Zuun

Limburg
 Sporting Alken

Oost-Vlaanderen
 Verbroedering Denderhoutem

West-Vlaanderen
 SC Wielsbeke

Henegouwen
 R. Francs Borains Boussu-Bois Elouges

Luik
 AS Herstalienne
 SRU Verviers

Luxemburg
 R. Jeunesse Arlonaise

Namen
 SC Éghezée

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Germinal Ekeren (kampioen 4A)
 KVK Tienen (kampioen 4B)
 AS Eupen (kampioen 4C)
 RUS Binchoise (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 Verbroedering Denderhoutem (rechtstreeks uit 4A)
 VV Eendracht Aalter (rechtstreeks uit 4A)
 FC Denderleeuw (rechtstreeks uit 4A)
 VC Delta Londerzeel (rechtstreeks uit 4B)
 K. Londerzeel SK (rechtstreeks uit 4B)
 KVV Vosselaar (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Verviétois (rechtstreeks uit 4C)
 R. Blegny FC (rechtstreeks uit 4C)
 RES Dalhemoise (rechtstreeks uit 4C)
 FC Saint-Hubert (rechtstreeks uit 4D)
 UR Namur (rechtstreeks uit 4D)
 UBS Auvelais (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4